Бюке́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Бюке, Жан-Батист Люсьен (1807—1889) — французский энтомолог.
 Бюке, Жерар (род. 1954) — французский тубист, дирижёр, композитор.